Villabrágima kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villabrágima (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villabrágima (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar